Strother ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Strother (* 1983), US-amerikanische Basketballspielerin
 Billy Strother (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler
 Dean C. Strother (1908–2000), US-amerikanischer Armeeoffizier
 George Strother (1783–1840), US-amerikanischer Politiker

 Nathan Strother (* 1995), US-amerikanischer Leichtathlet
 Sam B. Strother (1871–1928), US-amerikanischer Politiker